SBML steht für:
 Systems Biology Markup Language, ein maschinenlesbares auf XML basierendes Datenaustauschformat zur Repräsentation biochemischer Modelle

SB-ML steht für:
 , ISO-3166-2-Code der salomonischen Provinz

SBML